Saint-Alexandre (Gard)
 Kanada
Saint-Alexandre (Québec)